Vlasenica je lahko:
 Vlasenica (Bosna in Hercegovina)
 Vlasenica, Vladimirci (Srbija)